Scribner (uitgeverij), een Amerikaanse uitgeverij
 Scribner (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska

Personen:
 Frank Lamson Scribner (1851-1938), een Amerikaans botanicus